
Molekulska formula -{C14H18N2O}- se može odnositi na:

 -{BRL-54443}-, agonist 5-HT1E i 5-HT1F serotoninskih receptora
 -{AL-37350A}-, derivat triptamina
 -{4-HO-pyr-T}-, psihodelik
 Ibudilast, antiinflamatorni lek